Surinaamse Arbeiders en Werkers Organisatie
SAWO
Onderdistrict in Indonesië
 Sawo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sawo (Sawo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sawo (Campur Darat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Sawo (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sawo (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sawo (Kutorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java